Tausendjähriges Reich steht für:
 die Herrschaft Jesu Christi nach dessen Wiederkunft, siehe Millenarismus
 Drittes Reich, Bezeichnung für das nationalsozialistische Deutschland